Lützowstraße 3 ist die Adresse folgender Objekte

 Lützowstraße 3  (Düsseldorf), denkmalgeschütztes Wohngebäude im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim
 Lützowstraße 3 (Hannover), ehemaliges jüdisches Gemeindehaus und israelitische Schule, später sogenanntes Judenhaus, heute Standort eines Parkhauses